Михаил Николаевич Назаров (3 октября 1920, деревня Байрамгулово, Аргаяшский кантон, Башкирской АССР — 20 марта 2015, Чайковский, Пермский край) — советский партийный деятель, первый секретарь Чайковского горкома КПСС (1963—1987), Герой Социалистического Труда (1971), писатель-мемуарист.

Биография 
С 1936 года — рабочий буровой геологоразведочной партии института «Ленгидропроект». В 1940 году призван в ряды Красной Армии: служил в частях ПВО Дальневосточного военного округа, принимал участие в боевых действиях против японской армии летом 1945 года.

В 1946 году участвовал в строительстве Аргазинской ГЭС, каскада Алма-Атинских гидроэлектростанций. В 1947 году, принимая участие в строительстве Камской ГЭС в Перми, был избран заместителем секретаря партийной организации «Камгэсстроя», а позже — первым секретарём Орджоникидзевского райкома КПСС города Перми.

В 1957 году назначен руководителем парторганизации управления «Воткинскгэсстрой». С 5 января 1963 по 1987 год — первый секретарь Чайковского горкома КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции легкой промышленности» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проживал в Чайковском, где и умер. В честь М.Н. Назарова в Чайковском названа улица; на бывшем здании горкома КПСС, где он работал, установлена мемориальная доска. 

Известен также и как писатель-мемуарист.

Награды и звания 
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (1971) — за успехи, достигнутые в выполнении 5-летнего плана
 Орден Ленина (1971)
 Орден «Знак Почёта» (1957)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Почётный гражданин Пермского края.
 Почётный гражданин Чайковского (1996).

Библиография

Примечания

Ссылки 

Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Почётные граждане Пермской области
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС